Het ATP-toernooi van Singapore (officieel het Heineken Open Singapore) van 1997 vond plaats van 6 tot en met 12 oktober in Singapore.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Singapore
1997